Trešnjica est un toponyme qui peut désigner :
 Trešnjica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kotor ;
la Trešnjica, une rivière de l'ouest de la Serbie, affluent droit de la Drina ;
Donja Trešnjica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Mali Zvornik, district de Mačva ;
Gornja Trešnjica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva.